Dipartimento di San Salvador è il nome di 
Dipartimento di San Salvador (El Salvador) – un dipartimento dell'El Salvador
Dipartimento di San Salvador (Entre Ríos) – un dipartimento della provincia argentina di Entre Ríos